Ассис () — португальская фамилия.
 Ассис, Саад (род. 1979) — бразильский и итальянский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ассис ду Насименту, Уго Энрике (более известный как просто Уго Энрике; род. 1980) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Ассис Морейра, Роберто де (род. 1971) — бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Ассис Силва, Жуан Алвес де (более известный как Жо; род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Дамасену Ассис, Раймунду (род. 1937) — бразильский кардинал.
 де Ассис, Эдер Алейшо (род. 1957) — бразильский футболист, нападающий.
 Машаду де Ассис, Жуакин Мария (Машадо де Ассиз; 1839—1908) — бразильский писатель (прозаик и поэт).